Кубок Кремля 2003 года в женском одиночном разряде проводится в восьмой раз. В основной сетке турнира 28 участниц, четверо из которых проходят по результатам квалификации, и ещё двое получили специальное приглашение от организаторов.

Магдалена Малеева защищала свой прошлогодний титул, но проиграла уже в первом круге.

Посев 
Первые четверо сеянных участниц начинают турнир со второго круга.

  Дженнифер Каприати (Второй раунд)
  Амели Моресмо (Финал)
  Елена Дементьева (Полуфинал)
 ' Анастасия Мыскина (Титул)

  Магдалена Малеева ''(Первый раунд) 
 Надежда Петрова ''(Первый раунд) 
 Вера Звонарёва ''(Четвертьфинал) 
 Меганн Шонесси ''(Первый раунд)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2003